Der Pate von Bombay steht für:

 Der Pate von Bombay (Fernsehserie),  Fernsehserie aus dem Jahr 2018
 Sacred Games, indischer Roman aus dem Jahr 2006